Rossi kan syfta på:

 Rossi – ett italienskt efternamn samt personer med namnet
 Rossi (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer

Geografi

Finland 

 Rossi (ö), Norra Savolax, Kuopio,

Italien 

 Rossi (kommunhuvudort), Ligurien, Provincia di Savona, 
 Rossi (ort), Piemonte, Provincia di Cuneo, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar